Национальный молдавский дивизион 2019 — 29-й чемпионат Молдавии по футболу, который начался 16 марта 2019 года и закончился 9 ноября этого же года. Победитель лиги получил право участия в первом отборочном раунде Лиги чемпионов 2020/21, вторая и третья команды будут участвовать в Лиге Европы УЕФА 2020/21 также с первого отборочного раунда.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания 

Чемпионат Молдавии по футболу
Спорт в Молдавии в 2019 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2019